Calverley steht für:

 Calverley, Ort in West Yorkshire

Calverley ist der Familienname folgender Personen:
 Amice Calverley (1896–1959), britische Malerin im Tempel von Sethos I in Abydos 
 Charles Stuart Calverley (1831–1884), englischer Dichter
 Richard Calverley (1843–1919), Anglikanermönch
 Selwin Calverley (1855–1900), britischer Segler

Siehe auch:
 Baron Calverley